Félix Brillant – ex calciatore canadese
 Frédéric Brillant – calciatore francese
 Maurice Brillant – scrittore e giornalista francese